Kaula steht für:

 Kaʻula, eine kleine, unbewohnte Insel im Archipel von Hawaii
 Kaula (Tantrismus), eine Form des kaschmirischen Shivaismus

Kaula ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Kaula (* 1990), deutscher Fotograf
 Karl Kaula (1928–2001), deutscher Verbandspräsident
 William Kaula (1926–2000), US-amerikanischer Geophysiker